Samajwadi Party (Socialistpartiet), på hindi समाजवादी पार्टी, på tamil சமாஜவாதிக் கட்சி, är ett politiskt parti i Indien. Partiet beskriver sig självt som demokratiskt socialistiskt, men är snarare ett kastbaserat parti (baserat bland Yadavkasten och muslimer) än en ideologisk organisation. Partiet grundades 4 oktober 1992 och leds av Mulayam Singh Yadav, som en utbrytning ur Janata Dal. Vid valet till Lok Sabha 1999 fick man 3,8% av rösterna och 26 mandat. Av de som invaldes har 3 senare uteslutits ur partiet. I valet 2004 fick man 4,1% av rösterna och 36 mandat.

Kända politiker från Samajwadi Party
 Mulayam Singh Yadav, chefsminister i delstaten Uttar Pradesh
 Amar Singh
 Phoolan Devi (1963-2001)
 Raghuraj Pratap Singh
 Akhilesh Yadav
 Dharmendra Yadav
 Azam Khan
 Ram Gopal Yadav
 Shivpal Singh Yadav
 B.R. Damodaren Yadav

Resultat i val till Lok Sabha

Externa länkar
Partiets webbplats

Socialdemokratiska partier i Asien
Partier dominerade av Backward Castes
Politiska partier bildade 1992